Pour l'élection fédérale canadienne de 2011, le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon constituent chacun une circonscription.

Résultats par circonscription

Références 

Territoires